«Халкбанк» — турецкий волейбольный клуб из Анкары.

История 
Клуб был организован 21 июля 1983 года. Является одним из самых титулованных турецких клубов.

Достижения 

 Чемпион Турции — 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 2013-14, 2015-16, 2016-17.
 Вице-чемпион Турции — 1996-97, 2004-05, 2007-08, 2012-13, 2014-15.
 Обладатель Кубка Турции — 1991-92, 1992-93, 1995-96, 2012-13, 2013-14, 2014-15.
 Финалист Кубка Турции — 1996-97, 2016-17.
 Обладатель Суперкубка Турции — 2013, 2014, 2015.
 Обладатель Кубка ЕКВ — 2012-13.
 Бронзовый призёр Кубка ЕКВ — 2006-07.
 Финалист Лиги чемпионов — 2013-14.
 Финалист Кубка вызова — 2021-22.

Состав в сезоне-2014/15

Ссылки 
 Сайт клуба

Появились в 1983 году в Турции
Волейбольные клубы Турции
Спортивные клубы Анкары